Nowa Huta ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 Nowa Huta, Stadtteil von Krakau
 Nowa Huta (Kartuzy), Dorf in der Gmina Kartuzy, Woiwodschaft Pommern

in der Ukraine:
 Nowa Huta (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw
 Nowa Huta (Nowa Uschyzja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja
 Nowa Huta (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Nowa Huta (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Nowa Huta (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn
 Nowa Huta (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda
 Nowa Huta (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska

in Ungarn:
 Nová Huta, slowakischer Name von Bükkszentkereszt

Siehe auch:

 Nová Huť